Valdivia (stad), een stad en gemeente in de Chileense regio Los Ríos
Valdivia (provincie), een provincie van Chili
Valdivia (Antioquia), een gemeente in Colombia
Valdiviacultuur, een cultuurperiode aan de Zuid-Amerikaanse westkust (4400-1450 v. Chr.)
Valdivia (geslacht) is een geslacht van krabben.